Hoensbroech steht für:
 Hoensbroech (Adelsgeschlecht), limburgisches und später niederrheinisches Adelsgeschlecht

Hoensbroech ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaan von und zu Hoensbroech (1589–1675), Freiherr, Erbmarschall von Geldern 
 Alexis von Hoensbroech, CEO von WestJet
 Cäsar Constantin Franz von Hoensbroech (1724–1792), Fürstbischof von Lüttich
 Lia Hoensbroech (* 1982), deutsche Schauspielerin, siehe Lia Perez
 Paul Graf von Hoensbroech (1852–1923), deutscher Jurist, Philosoph und Jesuit
 Philipp Damian von Hoensbroech (1724–1793), katholischer Bischof von Roermond, Domherr in Speyer 
 Raphael von Hoensbroech (* 1977), deutscher Musikwissenschaftler und Kulturmanager
 Wilhelm von und zu Hoensbroech (1849–1922), deutscher Politiker, Mitglied des preußischen Herrenhauses und des Reichstags

Siehe auch:
 Hoensbroek, Gemeindeteil der Stadt Heerlen
 Schloss Hoensbroek, Schloss in den Niederlanden